Фальц-Фейн

Фамилия 
 Фальц-Фейны (семья):
 Фальц-Фейн, Владимир Эдуардович (1877—1946) — член III Государственной думы Российской империи от Таврической губернии.
 Фальц-Фейн, Софья Богдановна (1835—1919) — известная предпринимательница.
 Фальц-Фейн, Фридрих Эдуардович (1863—1920) — основатель заповедника Аскания-Нова.
 Фальц-Фейн, Эдуард фон (1912—2018) — меценат, общественный деятель Лихтенштейна.
 Фальц-Фейн, Эдуард фон (1912—1974) — лихтенштейнский бобслеист.
 Фальц-Фейн, Александр Иванович — потомственный почётный гражданин, владелец дачи Александровка, Днепровский уезд, Таврическая губерния.

Иное 
 (9838) Фальц-Фейн — астероид главного пояса.